

Patronyme 

 Charles-Simon Favart (1710-1792), dramaturge français ;
 Jean-Baptiste Favart (1726-1806), général français ;
 Justine Favart (1727-1772), épouse de Charles-Simon, actrice et dramaturge française ;
 Nicolas Favart (1749-1806), fils de Charles-Simon et Justine, acteur et dramaturge français ;
 Antoine-Pierre-Charles Favart (1784-1867), dramaturge français, fils du précédent et éditeur des Mémoires de son grand-père ;
 Nicolas Remi Favart d'Herbigny (1735-1800), général de division ;
 François Favart (1797-1878), homme politique français ;
 Marie Favart (1833-1908), actrice française ;
 Edmond Favart (1852-1911), baryton, directeur et régisseur de théâtre lyrique français ;
 Edgard Favart (1858-1916), acteur, auteur dramatique et compositeur français ;
 Edmée Favart (1879-1941), cantatrice française, fille d'Edmond Favart ;
 Robert Favart (1911-2003), acteur français ;
 Jacques Favart (1920-1980), patineur français ;
 Michel Favart (1942-), fils de Robert, réalisateur et scénariste de télévision français.

Toponyme 

 Salle Favart (1783-1801), dénomination du Théâtre-Italien fusionné avec l’Opéra-Comique.

Titre 

 Madame Favart (1878), opéra-comique de Jacques Offenbach, Alfred Duru et Henri Chivot.